Against (Sepultura), album van de Braziliaanse metalband Sepultura. Op het album staat een gelijknamig lied (titelsong).
 Against (Amerikaanse band), een Amerikaanse thrash band
 Against (Australische band), een Australische hardcore punk band